Бумтанг () — одна из девяти исторических провинций Бутана.

Находилась на северо-центре Бутана. Центром провинции являлся город Джакар, в котором находился Джакар-дзонг — крепость «губернатора» — Бумтанг-дзонгпена. Однако в конце XIX века фактическая власть перешла к Тронгса-пенлопу .

См. также 
 Бумтанг
 Бумтанг (язык)
 Провинции Бутана

Примечания 

Провинции Бутана